Pădurea spânzuraților se poate referi la:
 Pădurea spânzuraților (roman) - un roman scris de  Liviu Rebreanu
 Pădurea spânzuraților (film) - un film românesc din 1964, regizat de Liviu Ciulei, ecranizare a romanului omonim.